Męski striptiz (ang. The Strip, 2002–2003) – nowozelandzki serial komediowy stworzony przez Alana Brasha i wyprodukowany przez The Gibson Group.

Jego światowa premiera odbyła się w Nowej Zelandii 5 marca 2002 roku na kanale TV3, zaś w Polsce premiera polska 6 grudnia 2004 roku na antenie Zone Club. W rolę lektora wcielił się Marek Lelek.

Opis fabuły 
Życie 35-letniej Melissy wypełnia praca w kancelarii adwokackiej i wychowanie nastoletniej córki. Ma zdawałoby się kochającego męża, jednak pewnego dnia wracając niespodziewanie do domu zastaje go w łóżku... z innym mężczyzną. Jej uporządkowane odtąd życie rozpada się w drobne kawałki. Pakuje walizki i razem z córką wyprowadza się do matki. Chcąc się komuś wyżalić, spotyka się ze swoją najlepszą przyjaciółką w klubie znanym z gorących popisów striptizerek. I doznaje olśnienia – postanawia porzucić swe dotychczasowe życie i otworzyć nocny klub, w którym to mężczyźni będą się rozbierać dla kobiet. Niestety, realizacja planu nie jest taka prosta. Melissa nie ma doświadczenia w prowadzeniu firmy i ma konkurenta w postaci właściciela klubu położonego po drugiej stronie ulicy.

Bohaterowie 
 Melissa Walker – główna bohaterka serialu. To ona wpadła na pomysł, żeby otworzyć nocny klub z męskim striptizem.
 Glenn Walker – mąż Melissy. Jest żonaty około pięćdziesiątki.
 Paige Walker – piętnastoletnia córka państwa Walkerów.
 Leslie Lonsdale – matka Melissy.
 Kathryn Moore – najlepsza przyjaciółka Melissy. Jest 29-letnią blondynką.
 Samara Sione – tancerka i choreografka, kuzynka Jacka. Jest studentką i instruktorką aerobiku.  Pojawia się tylko w pierwszej serii.
 Jack Sione – barman pracujący w klubie "Man Alive".
 Adam Lima – pierwszy striptizer pracujący w klubie Melissy. Ma talent tancerza.
 Tre – choreografka. Pojawia się w drugiej serii, jako nowa choreografka po Samarze Sione.
 Douglas Walker – tata Melissy, mąż Leslie.
 Vince Cleaver – menadżer sąsiedniego klubu "Gates of Heaven".
 Larry Laffer – striptizer z Melbourne.

Obsada 
 Luanne Gordon – Melissa Walker
 Stephen Bain – Glenn Walker
 Renee Ellwood – Paige Walker
 Jodie Rimmer – Kathryn Moore
 Janice Finn – Leslie Lonsdale
 Robbie Magasiva – Adam Lima
 Susana Lei'ataua – Samara Sione (I seria)
 David Fane – Jack Sione
 Michelle Langstone – Tre (II seria)
 Eddie Campbell – Vince Cleaver
i inni

Odcinki 
 Serial składa się z dwóch serii.
 Serial pojawił się po raz pierwszy na antenie Club:
 I seria – 6 grudnia 2004 roku,
 II seria – 31 stycznia 2005 roku.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Nowozelandzkie seriale telewizyjne
Seriale telewizyjne emitowane od 2002
Seriale telewizyjne zakończone w 2003